Masi steht für:

 Masi (Radhersteller), Italien
 (21795) Masi, Asteroid des Hauptgürtels

 MaSI, Mindestanforderungen an die Sicherheit von Internetzahlungen, Anforderungskatalog der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
 MASI oder MASILugano, Kunstmuseum in Lugano, siehe Museo d’arte della Svizzera italiana

Geografie:
 Masi (Finnmark), Siedlung in der Provinz Finnmark, Norwegen
 Masi (Venetien), Gemeinde in der Provinz Padua, Italien
 Masi d’Avio, Fraktion von Avio (Trentino), Italien
 Masi d’Imèr, Ort in der Gemeinde Imèr, Italien
 Masi, Nebenfluss des Loumea in Osttimor, Südostasien

Masi oder De Masi ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Masi (* 1981), italienischer Rugbyspieler
 Diego Masi (* 1947), italienischer Unternehmer und Politiker
 Domenico De Masi (* 1938), italienischer Soziologe
 Esala Masi (* 1974), fidschianischer Fußballspieler
 Fabio De Masi (* 1980), deutscher Politiker
 Francesco De Masi (1930–2005), italienischer Filmkomponist
 Gianluca Masi (* 1972), italienischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Jean-Pierre Kwambamba Masi (* 1960), kongolesischer Bischof
 Jhila Al-Masi (* 1954), iranischer Fechter
 Luigi Masi (* 1990), britischer Popsänger
 Manoa Masi (* 1974), fidschianischer Fußballspieler
 Marco Masi (* 1934), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Mattia Masi (* 1984), san-marinesischer Fußballspieler
 Michael Masi, australischer Motorsportfunktionär
 Phil Masi (1916–1990), US-amerikanischer Baseballspieler
 Pino Masi (* 1946), italienischer Liedermacher
 Tito Masi (* 1949), san-marinesischer Politiker

Siehe auch:
 Massi (Begriffsklärung)
 Massie (Begriffsklärung)
 Massy (Begriffsklärung)